Стратонов — русская фамилия. Известные носители:

 Стратонов, Всеволод Викторович (1869—1938) — русский астрофизик, профессор (1918), декан физико-математического факультета МГУ.
 Стратонов, Иринарх Аркадьевич (1881—1942) — профессор-историк Казанского университета.
 Стратонов, Николай Степанович (1920 — ?) — советский государственный деятель.